Slender: The Eight Pages, een computerspel
 Slender: The Arrival, een computerspel en vervolg van bovenstaande
 Slender Man, een personage dat een rol speelt in bovenstaande spellen